Het WTA-tennistoernooi van Båstad (officieel Nordea Open) van 2021 vond plaats van maandag 5 tot en met zaterdag 10 juli 2021 in de Zweedse plaats Båstad. Het was de vijftiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Båstad 2021. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Misaki Doi was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Zweedse Rebecca Peterson bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Volha Havartsova.

De ongeplaatste Nuria Párrizas Díaz uit Spanje won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zevende geplaatste Wit-Russin Volha Havartsova in twee sets. Párrizas Díaz wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Misaki Doi en Natalja Vichljantseva had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Vichljantseva speelde samen met Wit-Russin Volha Havartsova – zij strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Lara Arruabarrena en Aliona Bolsova, won hun openingspartij, maar zij lieten verstek gaan voor de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Mirjam Björklund en Leonie Küng won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Tereza Mihalíková en Kamilla Rachimova in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Bastad 2021
Bastad